Cola puede referirse a las siguientes acepciones:
 Cola, articulación extrema posterior del cuerpo de un animal, especialmente cuando forma un apéndice al tronco distinguible. Una cola puede ser también cualquier apéndice de extensión considerable de un objeto o una idea;
 Cola, en una aeronave, la parte posterior del fuselaje;
 Cola, adhesivo/pegamento, pasta fuerte, translúcida y pegajosa, que se hace generalmente cociendo pezuñas, raeduras y retazos de pieles, y que, disuelta después en agua caliente, sirve para pegar. 
 Cola de contacto Adhesivo utilizado en zapatería y para pegar parches de bici. Tiene la peculiaridad de que se deja secar antes de unir las dos piezas. Una vez seco, al contacto entre ellas queda unidas definitivamente. 
 La Cola de un cometa, confundida a veces con su coma o cabellera;
 La cola de espera es una hilera de personas que esperan a la vez;
 Por extensión, en la informática, una cola es un tipo de estructura de datos;
 Colas de impresión en informática, refiere a una cola de trabajos esperando para ser impresos en una impresora;
 Cola, parte trasera de un vestido.

Botánica
 Cola de caballo también puede hacer referencia a una planta;
 Cola es un género de plantas entre las que se incluyen: 
 La nuez de kola;
Cola de gato, nombre común de la candilera;
Cola de gato, nombre común de Asclepias linaria;
Cola de zorro, nombre común de la cortadera;
Cola de león, nombre común de la Leonurus cardiaca;
Cola de golondrina, nombre común de la Damasonium alisma;
Cola de conejo o cola de liebre, nombre común de las lágrimas de la Virgen;
Cola acuminata, especie de árbol perteneciente a la familia de las malváceas;
Cola de ardilla, nombre común de la Clematis cirrhosa;
Cola de ardilla, nombre común de la Clematis flammula.

Gastronomía
 Se denomina bebida cola o bebida de cola a los refrescos de agua carbonatada saborizada, especialmente si el sabor no pretende imitar sabores naturales. Las marcas comerciales más conocidas son Coca-Cola y Pepsi;
Cola de mono, cóctel;
Cola de pescado, uno de los ingredientes principales en la elaboración de gelatina.

Peinados
 Cola de caballo, peinado por el cual se ata una porción de cabello desde su raíz, normalmente sobre la nuca; 
Cola de rata, peinado que se caracteriza por un largo mechón de cabello que se extiende detrás de la nuca.

Varios
Cola de vaca, regate donde el jugador está de espaldas al defensa;
Cola de pato o cola de milano, corte dado en el extremo de un madero o de una pieza de piedra o de metal, en forma de trapecio
 Cola Cao, una marca comercial de cacao en polvo;
Cola de dragón verde, especie de lepidóptero.

Enlaces externos 

de:Tail
en:Tail (disambiguation)
fr:Queue